Il Derby di Manchester è la stracittadina calcistica che mette di fronte il Manchester City e il Manchester United, le due società principali della città inglese di Manchester. La forte rivalità che muove questo derby è legata soprattutto alla vicinanza dei due club, che convivono nella propria città a pochi isolati di distanza e si affrontano almeno due volte a stagione, più eventuali partite di coppa.

Statistiche generali 
La prima partita ufficiale tra il Manchester City e il Manchester United si è disputata il 3 novembre 1894, in Second Division, e si è risolta con un 5-2 in favore dei Red Devils.

Il derby più ricco di reti ha avuto un totale di 9 reti, ed è stato giocato all'Etihad il 2 ottobre 2022; a vincere sono stati i Citizens per un totale di 6 a 3.

Nonostante il palmares più povero, i Citizens possono vantare tre larghe vittorie nei confronti dei cugini: un 5-0 del 12 febbraio 1955 e due 6-1 ottenuti il 23 gennaio 1926 e il 23 ottobre 2011. I Red Devils invece hanno vinto solamente in una occasione con 5 reti di scarto quando si imposero per 5-0 il 10 novembre 1994.

In due occasioni il derby ha assegnato un trofeo: in entrambe le occasioni in palio c'era il Community Shield ed in entrambi i casi è stato lo United a conquistare la vittoria.
Negli incontri di coppa il Manchester United ha conquistato il passaggio del turno per 9 volte contro le 6 dei cugini del City.

Altri derby memorabili sono quello del 27 aprile 1974 dove il City vinse ad Old Trafford con una rete segnata di tacco dall'ex Denis Law che condannò lo United alla retrocessione, quello del 21 aprile 2001, che vide protagonisti il Red Devil Roy Keane e il Citizen Alf-Inge Håland, con il centrocampista dello United che commise un fallo volontario ai danni del difensore del City come gesto vendicativo, e quello del 20 settembre 2009 che vide invece lo United prevalere per 4-3 con una rete segnata all'ultimo minuto di recupero da Michael Owen pochi secondi dopo che il City era riuscito a pervenire al pareggio. Questa partita è stata nominata nel 2012 come la migliore della storia della Premier League in occasione delle celebrazioni per il 20º anniversario della competizione.

Il miglior marcatore della storia del derby è Wayne Rooney con 11 reti. Francis Lee è il miglior marcatore del City con 10 gol.

Singolare anche il record di Peter Schmeichel: il portiere danese non ha perso nessuno dei 14 derby giocati (12 in maglia rossa e 2 in maglia celeste).

Nonostante la sovente partecipazione di ambedue i club alle competizioni UEFA il Derby di Manchester è stato giocato solo in terra inglese, infatti è una sfida inedita in competizioni europee.

Bilancio 
La seguente tabella contiene i dati relativi agli scontri diretti tra le due squadre.

Aggiornato al 14 gennaio 2023.

Campionato

Coppe

Statistiche

Bilancio complessivo 
Statistiche aggiornate al 14 gennaio 2023.

Cannonieri 
Di seguito è riportato l'elenco dei principali cannonieri in tutte le gare ufficiali.

Note

Voci correlate 
 Calcio (sport)
 Derby (calcio)

Collegamenti esterni 
 
 

Manchester
Manchester City F.C.
Manchester United F.C.
Rivalità calcistiche